Spanningsrelaxatie, de afname van (mechanische) spanning door voortdurende belasting
 Relaxatie (therapie), een onderdeel van therapie
 Recreatie, ofwel alle vormen van vrijetijdsbesteding
 LP-relaxatie, een wiskundig begrip
 De relaxatie-oscillator, een elektronische schakeling

Zie ook
 Relax (doorverwijspagina)